Орваль () — бельгийский мягкий сыр из коровьего или овечьего молока.

Сыр производится монахами траппистского аббатства Орваль в селе Villers Devant Orval, в настоящее время являющемся частью города Флоранвиль, округ Виртон, провинция Люксембург, южная Бельгия. Аббатство является частью Ордена цистерцианцев строгого соблюдения.

Производство сыра началось в 1928 г., только через два года после восстановления аббатства в 1926 г. Он изготавливается ​​из пастеризованного цельного коровьего или овечьего молока от местных молочных ферм. Это прессованный неварёный полумягкий сыр с естественной коркой. В Бельгии этот сыр попадает в категорию сыров под названием "Плато".

Сыр продается под торговой маркой Orval и носит логотип "Аутентичный траппистский продукт" Международной траппистской ассоциации (ITA), который гарантирует, что продукт изготовлен в траппистском аббатстве или под контролем монахов.

См. также 
 Аббатство Орваль
 Пиво Орваль

Ссылки 
  Официальный сайт аббатства "Notre-Dame d'Orval"  
 Сыр "Orval" на официальном сайте на аббатства Орваль 
  Сыр "Orval" на официальном сайте Международной траппистской ассоциации 

Бельгийские сыры